«Бедные-несчастные» () — будущий художественный фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса. Экранизация одноимённого романа Аласдера Грея. Главные роли исполнят Эмма Стоун и Уиллем Дефо.

Синопсис 
Чтобы спастись от жестокого мужа Белла Бакстер покончила с собой, утопившись в реке. Её отец, в попытке спасти Беллу, пересаживает ей мозг её же нерождённого ребёнка.

В ролях 

 Эмма Стоун — Белла Бакстер
 Уиллем Дефо — доктор Годвин Бакстер
 Рами Юссеф — Макс Маккэндлесс
 Марк Руффало — Дункан Веддерберн
 Кристофер Эбботт — сэр Обри де ла Поль Блессингтон
 Маргарет Куэлли
 Кэтрин Хантер

Производство 
Проект был объявлен в феврале 2021 года. Йоргос Лантимос занял режиссёрское кресло, а Эмма Стоун исполнит главную роль. Съёмки начнутся осенью 2021 года. Месяцем позже Уиллем Дефо присоединился к актёрскому составу. Позднее в актёрский состав вошли Рами Юссеф, Марк Руффало, Кристофер Эбботт , Кэтрин Хантер и Маргарет Куэлли

Съёмки начались в августе 2021 года в Венгрии и, как ожидается, пройдут на студии Origo Studios.

Примечания 

Фильмы на английском языке